Amtsgericht Berlin steht für:

 Amtsgericht Berlin I
 Amtsgericht Berlin II
 Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
 Amtsgericht Berlin-Tiergarten
 Amtsgericht Berlin-Wedding

Siehe auch:

 Amtsgericht Berlinchen